Niemcy:
 Hasselbach – dzielnica Sinsheim
 Hasselbach – dzielnica Waldkappel
 Hasselbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Hasselbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Zobacz też:
 Haselbach
 Hesselbach